Шелкопряды — широко распространённое в XIX веке общее сборное название ряда видов и семейств бабочек, используемых в шелководстве (настоящие шелкопряды, берёзовые шелкопряды, походные шелкопряды, из семейства волнянки — непарный шелкопряд, из семейства коконопряды, из семейства павлиноглазки — китайская дубовая павлиноглазка).

См. также

Примечания

Литература 
 

Чешуекрылые